Schaffrath steht für:
 eine Siedlung in Gelsenkirchen-Beckhausen
 Schaffrath-Gruppe, deutsches Wohneinrichtungs-Unternehmen

Schaffrath ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schaffrath (um 1710–1763), deutscher Komponist und Cembalist
 Heidi Schaffrath (* 1946), deutsche Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Jan Schaffrath (* 1971), deutscher Radrennfahrer
 Joleik Schaffrath (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Josef Schaffrath (1898–1944), deutscher römisch-katholischer Kontrolleur und Märtyrer
 Ludwig Schaffrath (1924–2011), deutscher Glasmaler und Maler
 Michael Schaffrath (* 1966), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer
 Michaela Schaffrath (Gina Wild; * 1970), deutsche Schauspielerin und ehemalige Pornodarstellerin
 Reinhold Schaffrath (* 1946), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Sven Schaffrath (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Werburga Schaffrath (1930–2021), deutsche Ordensschwester der Missionsbenediktinerinnen
 Wilhelm Schaffrath (1814–1893), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Schaffenrath